Zaunmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Thorsten Zaunmüller  (* 1970), deutscher Fußballtrainer
 Wolfram Zaunmüller (1923–1996), österreichischer Bibliograph